Zapasy kobiet – dyscyplina sportowa (olimpijska) polegająca na walce, w której zawodniczki tej samej kategorii wagowej nacierają na siebie całym ciałem. W zapasach kobiet rozróżniamy kategorie wiekowe i wagowe.

Kategorie wiekowe 
Ze względu na wiek zawodniczki dzielą się na cztery kategorie:
 młodziczki (od 13 do 15 lat);
 kadetki (od 16 do 17 lat);
 juniorki (od 18 do 20 lat);
 seniorki (powyżej 18 lat).

Kategorie wagowe 
Walki zapaśnicze są prowadzone w kategoriach wagowych dla poszczególnych grup wiekowych zawodniczek. Dla młodziczek i kadetek jest dziesięć kategorii wagowych, dla juniorek osiem, a dla seniorek siedem (do 48, 51, 55, 59, 63, 67 i 72 kg).

Zawody 
Najważniejszymi zawodami dla zapaśniczek są:
 letnie igrzyska olimpijskie;
 mistrzostwa świata;
 mistrzostwa kontynentalne, m.in. mistrzostwa Europy;
 mistrzostwa krajowe, m.in. mistrzostwa Polski.

Oprócz tego rozgrywanych jest wiele turniejów i zawodów pucharowych: krajowych kontynentalnych i międzynarodowych.

Dorobek medalowy polskich zapaśniczek 
Rok 2009

Rok 2008

Zapasy